Kostelů zasvěcených svatému Bartoloměji je více:

Česko

Katedrály 
 Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni

Hlavní město Praha 
 Kostel svatého Bartoloměje (Kyje)
 Kostel svatého Bartoloměje (Praha) na Starém Městě
 Bývalý kostelík svatého Bartoloměje, poté špitál a chudobinec ve Vyšehradské ulici

Středočeský kraj 
Okres Benešov
 Kostel svatého Bartoloměje (Divišov)
 Kostel svatého Bartoloměje (Kondrac)
 Kostel svatého Bartoloměje (Ledce)
 Kostel svatého Bartoloměje (Trhový Štěpánov)
Okres Beroun
 Kostel svatého Bartoloměje (Vráž)
 Kostel svatého Bartoloměje (Všeradice)
Okres Kladno
 Kostel svatého Bartoloměje (Hostouň)
Okres Kolín
 Kostel svatého Bartoloměje (Býchory)
 Kostel svatého Bartoloměje (Bylany)
 Kostel svatého Bartoloměje (Chrášťany)
 Kostel svatého Bartoloměje (Kolín)
 Kostel svatého Bartoloměje (Třebovle)
Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Bartoloměje (Okřesaneč)
 Kostel svatého Bartoloměje (Solopysky)
Okres Mělník
 Kostel svatého Bartoloměje (Bukol)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Bartoloměje (Bakov nad Jizerou)
 Kostel svatého Bartoloměje (Dobrovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Sezemice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Strenice)
Okres Nymburk
 Kostel svatého Bartoloměje (Kostomlaty nad Labem)
 Kostel svatého Bartoloměje (Podmoky)
Okres Praha-východ
 Kostel svatého Bartoloměje (Březí)
 Kostel svatého Bartoloměje (Dřevčice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Mochov)
 Kostel svatého Bartoloměje (Popovičky)
Okres Praha-západ
 Kostel svatého Bartoloměje (Libčice nad Vltavou)
Okres Příbram
 Kostel svatého Bartoloměje (Kosova Hora)
Okres Rakovník
 Kostel svatého Bartoloměje (Rakovník)
 Kostel svatého Bartoloměje (Velká Chmelištná)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
 Kostel svatého Bartoloměje (Mladošovice)
Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Bartoloměje (Frymburk)
 Kostel svatého Bartoloměje (Malonty)
 Kostel svatého Bartoloměje (Slavkov)
 Kostel svatého Bartoloměje (Vyšší Brod)
Okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Bartoloměje (Kunžak)
Okres Písek
 Kostel svatého Bartoloměje (Červená)
 Kostel svatého Bartoloměje (Milevsko)
Okres Prachatice
 Kostel svatého Bartoloměje (Ktiš)
 Kostel svatého Bartoloměje (Vimperk)
Okres Strakonice
 Kostel svatého Bartoloměje (Kocelovice)
Okres Tábor
 Kostel svatého Bartoloměje (Ratibořice)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel svatého Bartoloměje (Mutěnín)
Okres Klatovy
 Kostel svatého Bartoloměje (Kvášňovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Rejštejn)
Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Bartoloměje (Březín)
Okres Rokycany
 Kostel svatého Bartoloměje (Volduchy)
Okres Tachov
 Kostel svatého Bartoloměje (Ošelín)
 Kostel svatého Bartoloměje (Pístov)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
 Kostel svatého Bartoloměje (Cheb)
Okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Bartoloměje (Přílezy)
Okres Sokolov
 Kostel svatého Bartoloměje (Přebuz)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel svatého Bartoloměje (Rumburk)
 Kostel svatého Bartoloměje (Velký Šenov)
Okres Chomutov
 Kostel svatého Bartoloměje (Bílence)
 Kostel svatého Bartoloměje (Spořice)
Okres Litoměřice
 Kostel svatého Bartoloměje (Černouček)
 Kostel svatého Bartoloměje (Lipá)
 Kostel svatého Bartoloměje (Siřejovice)
Okres Louny
 Kostel svatého Bartoloměje (Holedeček)
 Kostel svatého Bartoloměje (Nečemice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Smolnice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Žabokliky)
Okres Teplice
 Kostel svatého Bartoloměje (Teplice)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
 Kostel svatého Bartoloměje (Žandov)
Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel svatého Bartoloměje (Držkov)
Okres Liberec
 Kostel svatého Bartoloměje (Hrádek nad Nisou)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Bartoloměje (Boharyně)
 Kostel svatého Bartoloměje (Lovčice)
Okres Jičín
 Kostel svatého Bartoloměje (Brada)
 Kostel svatého Bartoloměje (Chodovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Pecka)
Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Bartoloměje (Bystré)
Okres Trutnov
 Kostel svatého Bartoloměje (Batňovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Lanžov)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
 Kostel svatého Bartoloměje (Heřmanův Městec)
 Kostel svatého Bartoloměje (Kočí)
 Kostel svatého Bartoloměje (Luže)
 Kostel svatého Bartoloměje apoštola (Otradov)
Okres Pardubice
 Kostel svatého Bartoloměje (Kunětice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Pardubice)
Okres Svitavy
 Kostel svatého Bartoloměje (Březová nad Svitavou)
 Kostel svatého Bartoloměje (Jevíčko)
 Kostel svatého Bartoloměje (Karle)
 Kostel svatého Bartoloměje (Mladočov)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Bartoloměje (Jablonné nad Orlicí)
 Kostel svatého Bartoloměje (Semanín)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Bartoloměje (Bystřice pod Hostýnem)
 Kostel svatého Bartoloměje (Česká Bělá)
 Kostel svatého Bartoloměje (Herálec)
 Kostel svatého Bartoloměje (Heřmanice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Hněvkovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Chrtníč)
 Kostel svatého Bartoloměje (Kněž)
Okres Jihlava
 Kostel svatého Bartoloměje (Dušejov)
 Kostel svatého Bartoloměje (Luka nad Jihlavou)
 Kostel svatého Bartoloměje (Radkov)
Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Bartoloměje (Křešín)
 Kostel svatého Bartoloměje (Pelhřimov)
 Kostel svatého Bartoloměje (Pošná)
 Kostel svatého Bartoloměje (Stranná)
Okres Třebíč
 Kostel svatého Bartoloměje (Koněšín)
 Kostel svatého Bartoloměje (Opatov)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Bartoloměje (Bobrůvka)
 Kostel svatého Bartoloměje (Košíkov)
 Kostel svatého Bartoloměje (Radostín nad Oslavou)
 Kostel svatého Bartoloměje (Rozsochy)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel svatého Bartoloměje (Dlouhá Lhota)
 Kostel svatého Bartoloměje (Žďárná)
Okres Brno-město
 Kostel svatého Bartoloměje (Brno)
Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Bartoloměje (Ivaň)
 Kostel svatého Bartoloměje (Medlov)
Okres Břeclav
 Kostel svatého Bartoloměje (Hlohovec)
 Kostel svatého Bartoloměje (Hrušky)
 Kostel svatého Bartoloměje (Krumvíř)
 Kostel svatého Bartoloměje (Křepice)
Okres Hodonín
 Kostel svatého Bartoloměje (Rohatec)
 Kostel svatého Bartoloměje (Veselí nad Moravou)
Okres Vyškov
 Kostel svatého Bartoloměje (Hodějice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Chvalkovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Vážany nad Litavou)
Okres Znojmo
 Kostel svatého Bartoloměje (Blížkovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Krhovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Moravský Krumlov)
 Kostel svatého Bartoloměje (Šafov)

Olomoucký kraj 
Okres Jeseník
 Kostel svatého Bartoloměje (Vlčice)
Okres Olomouc
 Kostel svatého Bartoloměje (Dlouhá Loučka)
 Kostel svatého Bartoloměje (Jívová)
Okres Prostějov
 Kostel svatého Bartoloměje (Bohuslavice u Konice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Klenovice na Hané)
 Kostel svatého Bartoloměje (Krumsín)
 Kostel svatého Bartoloměje (Vrahovice)
Okres Přerov
 Kostel svatého Bartoloměje (Měrovice nad Hanou)
 Kostel svatého Bartoloměje (Potštát)
Okres Šumperk
 Kostel svatého Bartoloměje (Zábřeh)

Moravskoslezský kraj 
Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)
 Kostel svatého Bartoloměje (Třanovice)
Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Bartoloměje (Kopřivnice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Odry)
 Kostel svatého Bartoloměje (Studénka)
Okres Opava
 Kostel svatého Bartoloměje (Kravaře)
 Kostel svatého Bartoloměje (Litultovice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Malé Heraltice)
Okres Ostrava-město
 Kostel svatého Bartoloměje (Olbramice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Ostrava)

Zlínský kraj 
Okres Kroměříž
 Kostel svatého Bartoloměje (Bílavsko)
 Kostel svatého Bartoloměje (Počenice-Tetětice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Rymice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Zborovice)
Okres Vsetín
 Kostel svatého Bartoloměje (Růžďka)
Okres Zlín
 Kostel svatého Bartoloměje (Březnice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Napajedla)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Bartoloměje (Běšiny) – zřícenina
 Kostel svatého Bartoloměje (Hrušovany) – zbořen v roce 1966
 Kostel svatého Bartoloměje (Kojetín) – zbořený asi v létě 1970
 Kostel svatého Bartoloměje (Kopřivnice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Kutná Hora)
 Kostel svatého Bartoloměje (Jenišův Újezd)
 Kostel svatého Bartoloměje (Rychnov u Děčína) – zbořen v roce 1975
 Kostel svatého Bartoloměje (Újezd nad Lesy) – zbořen v roce 1806

Další země 

 Kostel svatého Bartoloměje (Paříž)

 Kostel svatého Bartoloměje (Frankfurt nad Mohanem)

 Kostel svatého Bartoloměje (Smolnica)

 Kostel svatého Bartoloměje (Čadca)
 Kostel svatého Bartoloměje (Hniezdne)
 Kostel svatého Bartoloměje (Košice)
 Kostel svatého Bartoloměje (Prievidza)

Spoluzasvěceno 
 Kostel svatého Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie (Doksy)
 Kostel svatého Ondřeje a svatého Bartoloměje v Římě

Externí odkazy